I.D. (1995), een Britse film uit 1995
I.D. (2012), een Indiase film uit 2012